CARB puede referirse a:
 Junta de Recursos del Aire de California (en inglés California Air Resources Board).
 CARBS, acrónimo de Canadá, Australia, Rusia, Brasil y Sudáfrica, países caracterizados por su condición geoestratégica de productores de materias primas de importancia mundial, así como por su crecimiento económico reciente.